Жюсси () — коммуна кантона Женева в Швейцарии, недалеко от границы с Францией. Статуса города не имеет.

На территории коммуны Жюсси находится замок Шато-дю-Крест (). 

На территории коммуны находится деревня Монньяз , являющаяся самой высокой (Les Arales — 512 м) и самой восточной точкой всего кантона. Так же здесь ежегодно проводится букологический фестиваль «Le Monniati festival».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница.